RPN est un sigle qui peut se rapporter à plusieurs notions :
 Reverse Polish Notation, qui signifie Notation polonaise inverse, en calcul ;
 Centre de recherche en prévision numérique en météorologie ;
 Registered Parameter Number, un type de message MIDI.

Notes et références